Lorenzo Scarafoni – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Riccardo Scarafoni – doppiatore italiano